Provedor é uma pessoa que provê, ou seja, que providencia, acautela as necessidades e fornece ou abastece.

Provedor de Justiça
Às vezes o provedor é referido como personalidade que goza, em geral, de comprovada reputação de integridade e independência relativamente à área de actuação, reconhecido pelos seus pares e considerado com grandes conhecimentos sobre o sistema ou área de intervenção sobre o qual intervém. O seu papel é servir de mediador entre os elementos que representa e as instituições, nas eventuais situações problemáticas que surjam no decurso do funcionamento. Um exemplo são os provedores de justiça, pessoas designadas por organizações para a defesa dos direitos dos cidadãos, receptor de queixas, denúncias e reclamações associadas a abuso de poder ou ao mau funcionamento de instituições públicas.

Provedor de Irmandade
Pode também referir-se ao cargo de Presidente em diversas confrarias ou irmandades do Catolicismo. Em muitos estatutos, a Mesa Administrativa também é chamada de Mesa Provedora.

Outros usos
Por vezes a função de um provedor é homóloga (com atuação parecida) da de um ombudsman, Provedor de Justiça ou ouvidor, um profissional contratado por um órgão, instituição ou empresa que tem a função de receber críticas, sugestões, reclamações e deve agir em defesa imparcial da comunidade.

Um provedor pode ser também uma pessoa/instituição que fornece serviços e/ou informações. Provedores também são popularmente conhecidos como os provedores de acesso à Internet e provedores de hospedagem de sites.

Direito constitucional